Bourne End – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Bourne End – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)